

Toponymes 
 Laye, une commune française dans le département des Hautes-Alpes ;
 Laye, un département et une commune rurale, dans la province du Kourwéogo et la région du Plateau-Central du Burkina Faso ; le département inclut également :
 Laye, la ville chef-lieu de ce département ;
 Laye-Yarcé, un village du même département et proche de Laye ;
 La Laye est un cours d'eau des Alpes-de-Haute-Provence ;
 La Laye, deux ruisseaux (la Laye du Nord et la Laye du Sud) coulant de Neuville-aux-Bois à Mareau-aux-Bois et s'unissant à l'Œuf pour former l'Essonne.

Patronyme 
 Barnabé Laye (1941-), écrivain béninois ;
 Camara Laye (1928 - 1980), écrivain guinéen ;
 Evelyn Laye (1900-1996), actrice et chanteuse anglaise ;
 Limamou Laye (1843 - 1909), théologien sénégalais.

Voir aussi
 Saint-Germain-en-Laye

Autres
 Une laye est un outil des tailleurs de pierre proche du marteau taillant ;
 La laye est la partie d'un orgue contenant les soupapes.
 La laie est la femelle du sanglier.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme